Октавий ( — «восемь») — мужское имя латинского происхождения. Женская форма имени — Октавия.

Именины и святые 
Именины в Русской православной церкви:
 10 (23) июля — мученик Октавий Никопольский

Носители 
  Октавий Великобританский — принц Великобритании.
   Радошковский, Октавий Иванович — польский и российский энтомолог.
  Августинович, Октавий Петрович — русский генерал-лейтенант, участник Кавказских походов.
 Гай Октавий — римский сенатор.
 
 
 Луций Октавий — консул Древнего Рима 75 до н. э.
 Октавиан Август — первый римский император.

См. также 
 Октава
 Октавия

Мужские имена